Zambon ist der Name folgender Unternehmen:
 Zambon-Verlag 
 Officine Meccaniche A. Zambon & C.